Непервілл — місто (англ. city) в США, в округах Дюпаж і Вілл штату Іллінойс, передмістя Чикаго.
  — залізничний вокзал в Непервіллі, штат Іллінойс, США.